«Концерт» () — короткометражный мультфильм 1935 года о Микки Маусе, произведённый компанией The Walt Disney Company. Это был первый фильм о Микки Маусе, выполненный в трёхцветной технике «Техниколор» (). Мультфильм занимает 3 место в списке 50 величайших мультфильмов, составленном в 1994 году историком анимации Джерри Беком.

Сюжет 
Оркестр Микки Мауса, выступающий в парке, исполняет увертюру Джоакино Россини «Вильгельм Телль». Дональд Дак, продавец мороженого, громко предлагает посетителям свои товары, тем самым мешая Микки Маусу, дирижёру оркестра, сосредоточиться. Затем Дональд без приглашения взбирается на сцену, достает свои флейту и начинает исполнять «Turkey in the Straw» в том же темпе, что и оркестр. Вскоре оркестр начинает аккомпанировать Дональду Даку. Рассердившийся Микки пытается избавиться от нового исполнителя, ломая его флейту, но Дональд достает новую и продолжает играть. Вскоре Микки обнаруживает, что у Дональда есть ещё десятки флейт, некоторые из которых он, похоже, берет из воздуха.

Когда оркестр переходит к «Storm», следующему сегменту увертюры, появляется торнадо, и испугавшиеся зрители бегут из парка. Торнадо захватывает все на своем пути, включая сцену, на которой располагаются исполнители, однако участники оркестра продолжают играть в воздухе. Наконец торнадо бросает группу в дерево, и увертюра подходит к своему завершению. Единственным оставшимся зрителем является Дональд Дак, который с большим энтузиазмом аплодирует оркестру. Затем он достает флейту и начинает исполнять свою мелодию, но группа забрасывает его музыкальными инструментами так как они устали от всего этого.

Участники оркестра 
 Микки Маус (дирижер)
 Гуфи (кларнет)
 Козёл Гидеон (тромбон)
 Корова Кларабель (флейта)
 Гораций Хорсеколлер (ударные)
 Поросёнок Питер (туба)
 Поросёнок Пэдди (труба)

Награды 
 В 1935 году фильм участвовал в Венецианском кинофестивале (Venice Film Festival), победил и Уолт Дисней получил награду за лучшую анимацию (Best Animation).

См. также 
1942 Час симфонии

Примечания

Ссылки 
 О мультфильме на сайте ''disneyshorts.org
 

Музыкальные мультфильмы США
Рисованные мультфильмы США 1935 года
Короткометражные мультфильмы с Микки Маусом
Мультфильмы о музыкантах
Дональд Дак
Короткометражные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы Уилфреда Джексона
Мультфильмы с музыкой Ли Харлайна
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем